Марко Марковић има више значења: 
 Ђорђе Марковић (глумац)
 Ђорђе Марковић (пливач)
 Ђорђе Марковић Кодер